Ranzenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Ranzenberg (1856–1896), österreichischer Theaterschauspieler und -regisseur
 Hugo Ranzenberg (auch Ranzenberger), (1852–1896), Schauspieler und Regisseur
 Marie Ranzenberg (1886–1953), österreichische Opernsängerin (Mezzosopran) und Gesangspädagogin, siehe Marie Ranzow

Ranzenberg bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Ranzenberg (Simbach am Inn), Ortsteil von Simbach am Inn (Bayern)
 Ranzenberg (Pesnica), Ortsteil von Pesnica (Slowenien)